Оналаска има више значења:
 Оналаска (Вашингтон)
 Оналаска (Тексас)
 Оналаска (Висконсин)